Mahillon ist der Familienname folgender Personen:

 Pierre Mahillon (1917–1990), belgischer Jurist
 Victor-Charles Mahillon (1841–1924), belgischer Musikwissenschaftler